

Anno 
 267 o 267 a.C.

Matematica 
 267 (numero)